Пётр Быков: Быков, Пётр Васильевич (1844—1930) — русский поэт, прозаик и переводчик, критик, историк литературы, библиограф.
 Быков, Пётр Ильич (1917—1980) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.
 Быков, Пётр Федотович (1911—1978) — советский футболист.